Shake It Up () é uma série de televisão norte americana exibida pelo Disney Channel de 7 de Novembro de 2010 a 10 de Novembro de 2013. É protagonizada por Bella Thorne e Zendaya, respectivamente CeCe Jones e Rocky Blue, melhores amigas que sonham em ser dançarinas profissionais e fazem audição para um programa de TV chamado No Ritmo de Chicago, e acabam sendo aceitas. A história se passa na cidade de Chicago, e o elenco principal da série também é composto por Roshon Fegan, Adam Irigoyen, Davis Cleveland, Kenton Duty e Caroline Sunshine.

O conceito original da Disney para a série foi criar uma comédia de amigos do sexo feminino, apenas com um aspecto de dança. O conceito de dança foi usado para criar um formato de show-dentro-do-show, depois de O Famoso Jett Jackson e Sunny Entre Estrelas. A série é também a primeira série original do Disney Channel desde Sem Sentido! e Sunny Entre Estrelas de ter mais de seis membros no elenco principal de uma só vez.

Em 29 de Setembro de 2011, o Disney Channel anunciou que teria aumentado para 21 episódios a primeira temporada de Shake It Up. A segunda trilha sonora da série, Shake It Up: Live 2 Dance foi lançado em 20 de Agosto de 2011. Um especial de 90 minutos chamado Shake: Made In Japan foi produzido e estreou dia 2 de Setembro de 2012.

Sinopse 
No Ritmo segue as aventuras das melhores amigas CeCe Jones (Bella Thorne) e Rocky Blue (Zendaya) que, com a ajuda do irmão de Rocky, Ty (Roshon Fegan) e seu melhor amigo Deuce Martinez (Adam Irigoyen), realizam seu sonho de se tornarem dançarinas profissionais quando ganham papéis em uma série de TV local, "No Ritmo de Chicago". CeCe e Rocky lidam com as circunstâncias disso conseguindo adaptar e manter seu status social na escola, enquanto tomam conta do irmão mais novo de CeCe, Flynn (Davis Cleveland), e o programa de TV delas inclui uma concorrência, o que inclui os irmãos Gunther e Tinka (Kenton Duty e Caroline Sunshine). A série também foca no irmão de Rocky, que também sabe dançar e fazer rap.

Elenco

Principal

Cecelia Grace "CeCe" Jones (Bella Thorne). Desde pequena é apaixonada por dança. No episodio 4 "Add it up",foi revelado que tem dislexia e sofre um pouco por isso e ela não tinha contado pra Rocky pois tinha vergonha. CeCe é uma garota divertida , que está sempre tentando fazer coisas novas .E mesmo que a situaçao seja complicada,ela sempre tem um jeito de resolver tudo. Sempre implicava com Logan desde o momento em que ele apareceu na sua vida.

Raquel Oprah "Rocky" Blue (Zendaya Coleman). É uma menina otimista, adora a escola e não suporta estar atrasada. Ela é muito inteligente e seu coração pertence a dança. Ela é vegetariana e é a irmã mais nova de Ty.  No episódio "Add It Up Rocky" afirma que é boa em tudo. Rocky é sempre metida em confusões por sua melhor amiga Cece .

Flynn Jones (Davis Cleveland). É o irmão mais novo de Cece. Descrito como "esperto mesmo com sua pouca idade ", adora bacon,videogames e mesmo com algumas discussões, ele ama Cece.Seu melhor amigo é Henry.As vezes Ty ou Deuce tomam conta dele,quando Cece não está em casa.

Ty Blue (Roshon Fegan). É o irmão de Rocky. Apesar de ser um talentoso bailarino, não quis entrar para o programa "No Ritmo de Chicago". Sua personalidade é descrita como "sarcástico e mulherengo" pois sempre quer conquistar alguma garota, até mesmo Tinka.

Martin "Deuce" Martinez (Adam Irigoyen). É amigo de Ty,Cece e de Rocky, e é inteligente e habilidoso. Deuce vende de tudo, e por isso consegue muita populariedade, e vive em buscas de garotas, mesmo sempre tendo relacionamentos não muito duradouros. Calmo e ponderado, Deuce faz questão de estar sempre em cima de todos os acontecimentos. Passa a maior parte do seu tempo com Ty, Deuce é um pouco lento às vezes. Deuce e Ty são mais vistos como babá de Flynn.

Gunther Hessenheffer (Kenton Duty). Gunther é gêmeo de Tinka e são de um pequeno país das montanhas com um nome impronunciável. Com os seus sotaques diferentes e gosto por roupas brilhantes, não se misturam com a multidão. São os "aminimigos" de Rocky e Cece em Shake It Up, Chicago! e na escola. Sua irmã Tinka (Caroline Sunshine) e ele não se separam.

Tinka Hessenheffer (Caroline Sunshine). Tinka é gêmea de Gunther e são de um pequeno país das montanhas com um nome impronunciável. Com seus sotaques diferentes e gosto por roupas brilhantes, não se misturam com a multidão. São os "inimigos amigos" de Rocky e Cece em Shake It Up, Chicago! e na escola. Ela e seu irmão Gunther (Kenton Duty) não se separam.

Elenco Recorrente

Gary Wilde (R. Brandon Johnson) - apresentador de Shake it Up, Chicago! Um pouco sarcástico, adora fazer piadas em suas apresentações sendo que muitas vezes, suas piadas não tem muita graça. Já paquerou Georgia várias vezes, mas nunca foi correspondido..

Georgia Jones (Anita Barone) - Mãe de Cece e Flynn, é uma policial que tem de lhe dar com as tarefas de casa.

Henry Dillon (Buddy Handleson) - Garoto muito inteligente que ensinou matemática a Cece, e ficou amigo de Flynn. Depois disso, entrou pro elenco recorrente por às vezes aparecer na casa de Cece para brincar com Flynn. Após a segunda temporada não será mais visto na série, pois estará estrelando a nova série da Nickelodeon ao lado de Jerry Trainor, Wendell & Vinnie, como Wendell Packer.

Dina Maria Luisa Espergete Garcia (Ainsley Bailey) (originalmente Dina Maria Carol Louisa Schwartz-Garcia) - A namorada de Deuce, é inteligente e habilidosa. Dina vende de tudo, e por isso consegue muita populariedade igual a Deuce. Além de ser uma das melhores amigas de Rocky e Cece.

Jeremy Hunter (Anthony Starke) - É o bombeiro chefe que investigou o fogo em Shake It Up, Chicago. Sua primeira aparição foi em "Fire It Up" e ele é interpretado por Anthony Starke. Ele é noivo da mãe de Flynn e Cece, Georgia Jones. Em "Oh irmão It Up", é revelado que Logan é seu filho, também conhecido como "Little Scooter".

Logan "Lil' Scooter" Hunter (Leo Howard) - De 15 anos, interpretado por Leo Howard, aparece em vários episódios da 3ª Temporada. Logan é o filho de Jeremy Hunter, noivo de Georgia. Logan pode mudar muita coisa em Rocky e Cece.

Episódios

Dublagem 

 
Séries de televisão do Disney Channel